Niemczyk peut faire référence à :

 Niemczyk, un village de Pologne.

Personnalités 

 Barbara Hermela-Niemczyk (1942- ), joueuse polonaise de volleyball,
 Carolin Niemczyk (1990- ), chanteuse allemande,
  (1920–2009), diplomate américain,
 Leon Niemczyk (1923–2006), acteur polonais.